Integra kan verwijzen naar:
Integra (instantie) - Een Belgische instantie in Vlaanderen, die producenten van biologische voeding controleert en een biologisch keurmerk toekent.
INTEGRA - Een alternatieve geneeswijze.